Yakima – plemię Indian Ameryki Północnej
 Yakima – rzeka w stanie Waszyngton
Miejscowości w USA:
 Yakima – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Yakima
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Yakima (ang. Yakima County) – w stanie Waszyngton